

Турниры 
Ниже приведён список международных и национальных турниров, прошедших в 2009 году, ход и результаты которых удостоились освещения со стороны профессиональных сайтов и изданий.

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Победители крупнейших соревнований 
Победителями наиболее значительных киберспортивных соревнований в 2009 году, в число которых входят регулярно проводимые крупные турниры, собирающие лучших игроков в различных дисциплинах, а также турниры с крупным призовым фондом (более 10 000$ за первое место), стали следующие игроки и команды.

Counter-Strike 
 Команды
  wNv Teamwork CN — EM III Continental Finals Asia (25000$)
  Team EG — EM 4 American Championship Finals (15000$), WCG 2009 USA Finals (12500$), GameGune 2009 Mexico (17482$)
  SK Gaming — EM 4 Global Challenge Chengdu (15000$), Arbalet Cup Europe 2009 (15000$)
  mTw — EM III Continental Finals Europe (25000$)
  Mousesports — ESL Pro Series Season XIV Finals (13894$), GameGune 2009 (17047$), ESL Pro Series Season XV Finals (14613$)
  Meet Your Makers — DreamHack Winter 2009 (14541$)
  fnatic — EM III Global Finals (50000$), ESWC Masters Cheonan (20000$), World e-Sports Masters 2009 (22500$), KODE5 Global Final 2009 (25000$)
  AGAiN — World Cyber Games 2009 (35000$)
 Игроки
  Маркус «Smaugy» Сандквист — UGT Finals (12378$)

StarCraft: Brood War 
  Чхан Су «Luxury» Пак — Lost Saga MSL 2009 (35807$)
  Джонъу «EffOrt» Ким — BlizzCon 2009 (25000$)

Warcraft III 
  Чун «Lyn» Пак — BlizzCon 2009 (25000$)
  Сюйвэнь «InFi» Ван — World Cyber Games 2009 (14000$)
  Мануэль «Grubby» Шенхаузен — World e-Sports Masters 2009 (14000$)

World of Warcraft 
  TSG — BlizzCon 2009 (25000$)
  iNNERFiRE — EM III Continental Finals Europe (15000$)
  H O N — EM III Global Finals (30000$)
  eMazing Gaming — MLG Dallas 2009 (20000$)

Источники 
 

Годы в киберспорте
Все хронологические списки